La Coppa Davis 1985 è stata la 74ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 63 nazioni: 16 nel Gruppo Mondiale, 27 nella zona europea, 12 nella zona dell'est e 8 della zona americana. Nella finale disputata dal 20 al 22 dicembre al Olympiahalle di Monaco di Baviera nella Germania dell'Ovest, la Svezia ha battuto la Germania dell'Ovest.

Gruppo Mondiale

Tabellone

Finale

Qualificazioni al Gruppo Mondiale

Date: 4-6 ottobre

Italia, Unione Sovietica, Spagna ed Jugoslavia rimangono nel Gruppo Mondiale  della Coppa Davis 1986.
Argentina (AME), Cile (AME), Francia (EUR) e Giappone (EAS) retrocesse nei gironi zonali della Coppa Davis 1986.

Zona Americana

Squadre partecipanti
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1986

Zona dell'est

Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1986

Zona Europea

Zona A
Squadre partecipanti
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1986

Zona B
Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1986

Collegamenti esterni

Tennis nel 1985
 1985